300 se puede referir a:

 Los años 
 300 de la era cristiana.
 300 a. C.
 1300
 2300
 Lá década Años 300.
 El número 300.
 La novela gráfica 300 de Frank Miller basada en la batalla de las Termópilas.
 La película 300 estrenada en 2007 y basada en la novela gráfica anterior.
 La disquera estadounidense 300 Entertainment, propiedad de WMG.
 Sub-grupo discográfico 300 Elektra Entertainment, fusión de 300 y Elektra.
 El canal de televisión catalán 300.
 El modelo de avión Airbus A300.
 El modelo de automóvil Chrysler 300C.
 El cartucho para fusil .300 Winchester Magnum.
 El asteroide (300) Geraldina.
 La galaxia NGC 300.